Haberler.com est un site d'actualités d'actualités en turc créé en 2006  

Haberler contient l'actualité a des nouvelles religieuses, historiques, politiques et locales, et 4 millions de visiteurs visitent le site chaque mois

Références

Liens externes 
 Site officiel Haberler.com

Site web turc